Агнеш Савай була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Клейбанова
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С Каратанчева
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Л Цуренко
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= П Шнідер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К Кастаньйо
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К Кучова
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А Клепач
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= П Герцог
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

GDF SUEZ Grand Prix, одиночний розряд
2010